Ainley ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ainley (1932–2004), ein britischer Schauspieler
 Richard Ainley (1910–1967), ein britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ainley Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Nevada
 Ainley Peak, Berggipfel auf der ostantarktischen Ross-Insel